Аудиорегистратор — устройство для записи и хранения аудиоданных на местах где необходим контроль, гарантия ответственности и максимальная производительность. Является цифровой реализацией устройства многодорожечной записи

Классификация

По исполнению 
 самостоятельные устройства;
 устройства на базе компьютеров.

Самостоятельные регистраторы это функционально законченные устройства выполненные в собственном корпусе. Запись в них производится на встроенный жёсткий диск или карту памяти. Питание может осуществляться от электрической сети 220 В, аккумулятора или гальванических элементов.
 
В устройствах на базе компьютера, как правило, применяются специализированные карты расширения устанавливаемые в слот расширения материнской платы системного блока. Ранее встречались реализации, признанные впоследствии неудачными, работающие через USB порт. Функционирование устройства обеспечиваются ресурсами системного блока компьютера.

По типу входов 
 аналоговый, линейный (амплитуда до 1 В);
 микрофонный (для непосредственного подключения микрофонов);
 телефонный (для подключения к телефонным линиям).
 специальный (подключение к радиостанциям, линиям связи, другим источникам аналогового сигнала звукового диапазона.

Как правило Аудиорегистратор это многоканальное устройство поддерживающее различные входы.

Сфера применения 
 Оперативные и диспетчерские службы транспорта, энергетики, водоснабжения, авиации, экстренных служб (скорая помощь, пожарная охрана, полиция) и т. п.
 Call-центры, справочные службы, отделы обслуживания клиентов (контроль качества и повышение производительности)
 Центры управления войск, служб охраны и безопасности, МЧС (протоколирование переговоров и определение ответственности)
 Учреждения, где необходима регистрация сделок, заключаемых в устной форме (брокерские конторы, биржи, банки).
 Теле- и радиовещание, рекламные агентства.
 Запись селекторных совещаний.
 Диктофонные центры.

См. также 
 Магнитофон
 Запись телефонного разговора

Примечания 

Звукозапись
Звукозаписывающая аппаратура
Цифровой звук
Цифровые технологии